Eddie Jones peut désigner :
  Eddie Jones (1926-1959), guitariste de Blues connu sous le pseudo  ;
 Eddie Jones (1934-2019), acteur américain ;
 Eddie Jones (né en 1960), joueur et entraîneur de rugby à XV ;
 Eddie Jones (né en 1971), joueur américain de basket-ball.